Sinamaica peut désigner :

Toponymes

Sinamaica : chef-lieu de la municipalité d'Indígena Bolivariano Guajira dans l'État de Zulia ;
 Sinamaica : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Indígena Bolivariano Guajira dans l'État de Zulia ;
 Lagune de Sinamaica : une lagune qui borde le golfe du Venezuela.

Homonymie de toponyme